Camino de Cintura se puede denominar a los siguientes artículos:

 Ruta Provincial 4 en Buenos Aires.

 Camino Cintura en Valparaíso.